Примера Дивизио 2004/05 () — десятый сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 8 клубов и проходил он с 19 сентября 2004 года по 1 мая 2005 года. Чемпионом в первый раз в своей истории стал клуб «Сан-Жулиа» и получил право играть в еврокубках, в предварительном раунде Кубка УЕФА 2005/06. Серебряным призёром стал «Ранжерс» и попал в первый раунд Кубка Интертото 2005. «Санта-Колома» стала бронзовым призёром чемпионата. В Сегона Дивизио (второй дивизион) вылетел «Энкамп».

Участники 

В чемпионате Андорры приняло участие 8 команд.

Первый этап

Результаты матчей

Раунд плей-офф

Борьба за чемпионство

Борьба за выживание

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 2004/05 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 2004/05 на сайте soccerway.com
 Чемпионат Андорры 2004/05 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (2001—2010) на сайте webalice.it

2004/2005